Királyka (település) – község Szlovákiában.
 Királyka (madár) – Magyarországon is előforduló madárfaj